En Pologne, Krzepice peut désigner :

 Krzepice, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Krzepice, village de la voïvodie de Sainte-Croix,
 Krzepice, ville de la voïvodie de Silésie et Krzepice, le nom de la gmina dont elle est le chef-lieu.